Finkolo, une commune du cercle de Sikasso dans la région de Sikasso au Mali ;
 Finkolo Ganadougou, une commune du cercle de Sikasso dans la région de Sikasso au Mali.